Princesa Eudoxia de Bulgaria (Sofía, 5 de enero de 1898 - Friedrichshafen, 4 de octubre de 1985) fue una princesa búlgara, durante algún tiempo desempeñó el papel de primera dama de Bulgaria, hasta que su hermano Boris contrajo matrimonio con la princesa Juana de Saboya.

Biografía 

Nació en Sofía, siendo la hija mayor del rey Fernando I de Bulgaria y de su primera esposa, la princesa María Luisa de Borbón-Parma. Junto con su hermana, la princesa Nadezhda, fue educada bajo la dirección de su madrastra, la princesa Leonor de Reuss-Köstritz.
 
La Princesa Eudoxia nunca se casó ni tuvo descendencia, y residió con la familia política de su hermana Nadezhda, en Alemania.
 
La Princesa Eudoxia murió a los 87 años en una casa de reposo en Friedrichshafen, Alemania Occidental. Sobrevivió a todos sus hermanos.

Ancestros 

</div></div>

Referencias 
 Ruvigny's Titled Nobility of Europe, by Burkes Peerage Ltd., 1914
 Crown of Thorns, by Stephane Groueff, Lanham MD., and London, 1987 ISBN 0-8191-5778-3

Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Sofía
Príncipes de Bulgaria
Princesas_de_Bulgaria